Saint-gildas-des-bois est une marque de fromage au lait cru de vache à pâte molle à croute fleurie. Il tire son nom de la commune de Saint-Gildas-des-Bois dans le nord-est de la Loire-Atlantique.

Voir aussi

Articles connexes 
 Chandamour

Liens externes 
 Fiche du fromage saint-gildas-des-bois

Fromage au lait de vache
Fromage au lait pasteurisé
Fromage à pâte molle à croûte fleurie
Fromage de la Loire-Atlantique